Les États-Unis et l'Uruguay se sont affrontés 20 fois au cours de l'histoire en rugby à XV, dont 12 fois lors de matchs amicaux. Le bilan actuel se porte à 15 victoires pour les États-Unis, 1 match nul et 4 victoires pour l'Uruguay.

Historique

Les confrontations 

Voici la liste des confrontations entre ces deux équipes :

|}

Annexes

Articles connexes 
 Équipe des États-Unis de rugby à XV
 Équipe d'Uruguay de rugby à XV

Lien externe

Notes et références 

Uruguay
États-Unis